

Села:
 Васютинці — Вінницька область, Жмеринський район
 Васютинці — Черкаська область, Золотоніський район
Залізниця:
 Васютинці — пасажирський зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці